Ю́лия Гео́ргиевна Митрофа́нова , п. Архангело-Пашийский завод, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя — 8 февраля 1973, Пермь СССР) — советский учёный энтомолог-диптеролог, медицинский энтомолог.

Один из руководителей исследований, в результате которых в СССР была ликвидирована малярия. Глава научной школы медицинских энтомологов и акарологов на Урале.

Биография 
В 1918 году поступила на  естественное отделение физико-математического факультета Пермского университета.

После  окончания  университета  в 1924 году  стала работать на вновь открывшейся при Пермском бакинституте малярийной станции, которой руководил будущий академик  В. Н. Беклемишев. Начатые под его руководством исследования по экологии малярийных комаров оказались в дальнейшем принципиально важными для ликвидации малярии в стране.

В период с 1928 по 1931 год училась в аспирантуре и одновременно работала заведующей лабораторией общей биологии Пермского мединститута.

В 1931 году она стала ассистентом кафедры зоологии беспозвоночных Пермского университета и работала здесь до ухода на пенсию (1968 год). В 1933 году ей было присвоено звание доцента, а в 1938 году по совокупности работ присуждена учёная степень кандидата биологических наук.

С 1945 по 1951 — заведовала кафедрой энтомологии, а с 1958 по 1968 год  возглавляла кафедру зоологии беспозвоночных Пермского университета.

Научная деятельность 

Более 45 лет своей жизни Ю. Г. Митрофанова посвятила медицинской арахноэнтомологии. Она была признанным главой научной школы медицинских энтомологов и акарологов на Урале.

Большой вклад внесла Юлия Георгиевна в исследования по биологии и распространению малярийных комаров. Вместе со своим учителем В. Н. Беклемишевым Ю. Г. Митрофанова, а также Д. Е. Харитонов, А. О. Таусон и другие его ученики, описали лимнологические типы анофелогенных водоёмов, установив их связь с элементами ландшафта, дали гидробиологическую характеристику личиночных биотопов. Эти работы явились важнейшими для дальнейших исследований экологии личинок малярийных комаров в нашей стране, а основные их положения вошли в классическую по этому вопросу монографию В. Н. Беклемишева «Экология малярийного комара» (1944).

Ю. Г. Митрофанова принимала участие, а чаще возглавляла  работу экспедиций по борьбе с малярией на Урале в районе Магнитогорска, Среднем Поволжье, республиках Средней Азии и  Приморском крае. Таким образом, Ю. Г. Митрофанова, следуя по пути, намеченным В. Н. Беклемишевым, внесла значительный вклад  в исследования, благодаря которым  была разработана система мер, в результате которых в СССР была практически полностью ликвидирована малярия.

В конце 1930-х годов, когда актуальной задачей паразитологии стала  борьба с клещевым энцефалитом на Урале, она переключилась на изучение биологии и экологии иксодовых клещей. Позднее, с начала 1950-х годов тематика исследований расширилась за счёт изучения биологии различных кровососущих насекомых (комаров, слепней, мокрецов и др.).

Под её руководством выполнены и успешно защищены  4 кандидатские диссертации: Л. Н. Литвиновой,  К. Н. Бельтюковой, Ф. М. Бурыловой, В. А. Лыкова. Она проводила большую консультационную работу с сотрудниками санитарно-эпидемиологических станций и других научно-практических учреждений.

Результаты её исследований изложены в 24 статьях, имеющих большое научно-практическое  значение; часть их была опубликована в ведущих изданиях этой области: паразитологических сборниках Зоологического музея АН СССР, Зоологического института РАН СССР, журналах Академии медицинских наук СССР, Русском гидробиологическом журнале и пр.; некролог о её смерти был опубликован в журнале "Паразитология", что также позволяет судить о статусе учёного.

Иное 
Ю. Г. Митрофанова несколько раз избиралась депутатом Пермского Городского Совета депутатов трудящихся.

За научно-педагогическую и общественную работу она была награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Избранные работы 
 Новые данные о географическом распределении Anopheles bifurcates // Русский гидробиологический журнал. 1925. Т. 4, вып. 5. С. 9–12.
 К экологии личинки Anopheles maculipennis meig.: проблема распределения/ соавтор В. Н. Беклемишев // Известия Биологического научно-исследовательского института и биологической станции при Пермском государственном университете. 1926. Т. 4, вып. 7. С. 285–332.
 Sur ecologie larvaire de Anopheles maculipennis Mg.   / соав. В. Н. Беклемишев // Estratto dalla rivista di Malariologia, Рим, 1928.  Т. 7. С. 1–20.  
 К фауне комаров среднего Урала // Известия Биологического научно-исследовательского института и биологической станции при Пермском государственном университете. 1929. Т. 6, вып. 8. С. 373–376.
 Описание нового вида рода Aedes  (in sp.) из Восточной Европы/ соав.  Б. И. Долбешкин,  В. В. Горицкая // Паразитологический сборник. Зоологический музей АН СССР. 1930. Т. 1. С. 253–260. 
 К экологии взрослой самки Anopheles maculipennis. Влияние микроклимата дневных убежищ на распределение и активность комаров / соав.  В. Н. Беклемишев // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1933. Т. 2, вып. 6. С. 363–379. 

 К экологии взрослой самки Anopheles pulcherrimus Theob. (С наблюдениями по биологии других видов Anopheles на ст. Сыр-Дарьинская, (Ср.-Аз. ж. д.) / соав. В. Н. Беклемишев // Паразитологический сборник. Зоологический институт РАН СССР. 1936. Т. 6. С. 147–166. 
 Экология взрослых Anopheles hyrcanus Pall. u. Anopheles pulcher-rimus Theo. в долине р. Мургаба. Ч. 1 // Вопросы физиологии и экологии малярийного комара. М.: Академия медицинских наук СССР, 1946.. С. 3–53.
 Материалы к изучению слепней Предуралья // Учёные записки Пермского государственного университета. 1951. Т. 6, вып. 2. С. 3–26.
 Результаты экологических исследований кровососуших комаров (culicini) Пермской области // Учёные записки Пермского государственного университета. 1954. Т. 8. Вып. 4. С. 109–115.
 Фауна и экология слепней (Tabanidae) Пермской области (Кунгурский и Кишертский районы) и меры борьбы с ними // Учёные записки Пермского государственного университета. 1955. Т. 7, вып. 3. С. 3–22.
 Эколого-фаунистический обзор кровососущих мокрецов (Heleidae, Diptera) Пермской области Часть 1. Видовой состав, распространение и численность мокрецов на территории Пермской области / соав. А. М. Бурылова // Учёные записки Пермского государственного университета. 1964. Т. 114 (Биология). С. 3–18.
 Эколого-фаунистический обзор кровососущих мокрецов (Diptera, Heleidae) Пермской области. Часть 2. Фенология и сезонное изменение численности мокрецов / соав. А. М.  Бурылова // Учёные записки  Пермского педагогического института. 1968. Т.61. Вып. 3. С.100−112.
 Материалы по распространению и экологии Ixodes persulcatus P. Sch. в Пермской области/ соав. В. А. Лыков // Учёные записки Пермского государственного университета. Вопросы арахноэнтомологии  Т. 249. C. 10–38.
 Кровососущие насекомые кустарниковой тундры Полярного Урала/ соав.  К. Н. Бельтюкова // Учёные записки Пермского государственного университета. Вопросы арахноэнтомологии,  1971. Т. 249. С. 158–181.

Награды 

 Орден Трудового Красного Знамени.

Примечания

Источники и ссылки 
 Исследования по зоологии беспозвоночных и гидробиологии // Учёные записки Пермского государственного университета. Учёные записки Пермского государственного университета. Серия «Биология». Т. № 179. Пермь, 1969.
 Памяти Юлии Георгиевны Митрофановой // Паразитология. 1974. Т. 8. Вып. 5. С. 471.
 Чурилова Е. А., Овёснов С. А. Труды учёных Пермского университета (1916—2015 гг.). Биологический факультет : библиогр. указатель. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2016.

Кандидаты биологических наук
Диптерологи по алфавиту
Умершие в Перми
Энтомологи СССР
Акарологи СССР
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели биологического факультета Пермского государственного университета